Michener kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Duncan Michener
 Ezra Michener

Robotskapade auktorsförkortningar